Javier Arce ist der Name folgender Personen:

* Javier Arce (Komponist), peruanischer Komponist 
 Javier Arce (Fußballspieler) (* 1957), peruanischer Fußballspieler und -trainer
 Javier Arce (Historiker) (* 1945), spanischer Historiker und Archäologe 
 Javier Arce (Künstler) (* 1973), spanischer Künstler